Milovice est un toponyme qui peut désigner :

Milovice, une commune du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Milovice, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie